Adolfo Fernández (actor) (Sevilla, 1958), actor espanyol, establert, des de nen, a Muskiz (Biscaia) 
 Adolfo Fernández Casanova (Pamplona, 1843 - Madrid, 1915), arquitecte navarrès, acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història 
 Adolfo Fernández Leal (Caborana, 1963), futbolista asturià que ocupava la posició de migcampista
 Adolfo Fernández-Moreda y Fernández Chacón (Logronyo, 1890 - 1936), jurista espanyol